Příjmení Lipavský nese více různých osobností:

 Jan Lipavský (* 1985) – český analytik, manažer v oblasti informačních technologií v bankovnictví a politik
 Jan Lipavský (politik za ANO) (* 1975) – český politik a advokát
 Josef Lipavský (1772–1810) – český hudební skladatel žijící v zahraničí